Salonpää kan syfta på följande platser:

Finland 

 Salonpää (udde), Norra Österbotten, Uleåborg, 
 Salonpää (ö), Norra Savolax, Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar